Lüderitz (Namibië), stad in Namibië, oude Duitse nederzetting die tegenwoordig ≠Naminüs heet.
 Lüderitz (bij Stendal), plaats en voormalige gemeente in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt.